Preussner ist der Familienname folgender Personen:

Else Preussner (1889–1954), deutsche Malerin und Grafikerin
Heinz Preussner (1900–20. Jh.), deutscher Jurist und Staatsbeamter
 Mathias Preussner (* 1949),  deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Waldemar Preussner (* 1958), deutscher Unternehmer

siehe auch:
 Preußner